

Тамарівка — село Чернігівського району Чернігівської області
Тамарівка — колишнє село Роздільнянського району Одеської області